Гребешков — русская фамилия:

 Гребешков, Денис Сергеевич (род. 1983) — российский хоккеист, защитник.
 Гребешкова, Нина Павловна (род. 1930) — советская и российская актриса.